Hadji Singh é um garoto indiano de 11 anos da série de TV Jonny Quest. É o irmão adotivo de Jonny Quest. Ele aprende em seu país a fazer mágicas como levitação, desaparecer objetos e etc. Ele aprende a falar fluentemente o inglês com fuzileiros americanos.

Curiosidades
Ele sempre carrega consigo um turbante com uma pedra vermelha (rubi), capaz de hipnotizar as pessoas.

Jonny Quest
Personagens de desenhos animados